

Geografia 
 Sunila – quartiere di Kotka, nel Golfo di Finlandia

Persone 
 Erkki Sunila – manager finlandese
 Juho Sunila – politico finlandese

Altro 
 Sunila Oy – azienda finlandese dell'industria forestale